Itauensi – abitanti di Itaú de Minas
Itauensi – abitanti di Itaú